Os músculos interósseos dorsais são músculos da mão.

Interósseos dorsais (mão)